Die Premier League 2012/13 war die 21. Spielzeit der Premier League und gleichzeitig die 114. Erstligasaison im englischen Fußball. Sie begann am 18. August 2012 und endete am 19. Mai 2013.

Abschlusstabelle

Saisonstatistiken

Torschützenliste

Torvorlagengeberliste 
Bei gleicher Anzahl von Torvorlagen sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Die Meistermannschaft von Manchester United 
Nach den Regeln der Premier League erhält ein Spieler eine offizielle Siegermedaille, wenn er für den Meisterverein mindestens fünf Premier-League-Partien absolviert. Vor diesem Hintergrund zählen nur die nachstehenden Akteure als englische Meister der Saison 2012/13. Zusätzlich wurden drei Medaillen als special dispensation an Alexander Büttner, Darren Fletcher und Anders Lindegaard ausgegeben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Weblinks 
 England 2012-13 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

2012/13
Fußballsaison 2012/13